Кубок Митропы 1966 — 25-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие десять команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Венгерский клуб «Вашаш» и итальянская «Фиорентина» напрямую попали в полуфинал кубка как финалисты предыдущего розыгрыша.

Победу в соревновании одержала «Фиорентина», которая в финале обыграла чехословацкую «Едноту» со счётом 1:0. Третье место занял «Вашаш».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Матч за третье место 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1966 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1966 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1966
Футбол в Европе в 1966 году